Иола́нда Евге́ньевна Чен: Чен, Иоланда Евгеньевна (1913—2006) — советский кинооператор, дочь китайского дипломата Евгения Чена.
 Чен, Иоланда Евгеньевна (род. 1961) — советская и российская спортсменка; телекомментатор, дочь спортсмена Евгения Чена.